anesthetica, middelen die voor plaatselijke of gehele verdoving zorgen
 A Hatful of Rain, een film
 drugs, verslavende middelen
 Narcotica (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie Noctuidae